The Getaway (boek), een roman van Jim Thompson
The Getaway (1941), een remake van de film Public Hero No. 1
The Getaway (1972), een verfilming van bovengenoemde roman
The Getaway (1994), een remake van de film uit 1972
Getaway (film), een Amerikaanse actie-thriller uit 2013, geregisseerd door Courtney Solomon
Getaway (televisieserie), een Australisch reisprogramma
Getaway (Maywood), een lied van Maywood uit 1982
Getaway (Texas), een lied van Texas uit 2005
Getaway (Kraantje Pappie), een lied van Kraantje Pappie uit 2019
The Getaway (Hilary Duff), een lied van  Hilary Duff
The getaway (album van Chris de Burgh), een muziekalbum van Chris de Burgh 
The getaway (nummer van Chris de Burgh), single en titelsong van genoemd album
The Getaway (computerspelserie), een reeks van computerspellen
The Getaway (computerspel), het eerste spel uit bovengenoemde reeks
The Getaway (album van de Red Hot Chili Peppers) (2016)
The Getaway (nummer van Red Hot Chili Peppers), de titelsong van dit album